Lisa Johansson kan syfta på:

 Lisa Johansson (författare) (1894–1982), en svensk författare och konstnär
 Lisa Johansson (riksdagsledamot) (1901–1994), en barnavårdsman och politiker
 Lisa Johansson (1992- ), ishockeyspelare 
 Lisa Johansson, sångerska 2002–2011 i Draconian